Popiwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 3200 Einwohnern (2001).

Das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Karliwka. 

Popiwka liegt am linken Ufer des Flusses Ortschyk, einem Nebenfluss des Oril, gegenüber dem Rajonzentrum Karliwka sowie an der Regionalstraße P–11 zwischen der 60 km im Westen gelegenen Oblasthauptstadt Poltawa und der 27 km im Osten gelegenen Stadt Krasnohrad in der Oblast Charkiw.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Karliwka